Aleksandr Michailovitj Jelesin, ryska: Александр Михайлович Елесин, född 7 februari 1996, är en rysk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Calgary Flames i National Hockey League (NHL) och spelar för Stockton Heat i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för HK Amur Chabarovsk och Lokomotiv Jaroslavl i Kontinental Hockey League (KHL); HK Rjazan och Sokol Krasnojarsk i Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL) och Loko Jaroslavl och Amurskije Tigry i Molodjozjnaja chokkejnaja liga (MHL).

Jelesin blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Alexander Yelesin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Alexander Yelesin hockey statistics and profile at hockeydb.com
Alexander Yelesin – player profile at The Hockey News

Ryska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2022
Män
Födda 1996
Levande personer
Personer från Jaroslavl
Ryska ishockeyspelare
Ryska idrottare under 2000-talet
Spelare i Loko Jaroslavl
Spelare i HK Rjazan
Spelare i HK Amur Chabarovsk
Spelare i Amurskije Tigry
Spelare i Sokol Krasnojarsk
Spelare i Lokomotiv Jaroslavl
Spelare i Stockton Heat
Spelare i Calgary Flames
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Ryssland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022